Pallone steht für:

 Gioco del Pallone, ein Ballspiel
 einen von Roy de Scheemaker entworfenen Sessel des Venloer Möbelunternehmens Leolux 

Pallone ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Pallone (* 1947), italienischer Politiker.
 Frank Pallone (* 1951), US-amerikanischer Politiker